Амра́м (от  — Амрам; арабский аналог — , Имран) — сын Каафа; муж Иохаведы; отец Аарона, Моисея и Мириам. Умер в Египте в возрасте 137 лет.

Биография 
В некоторых греческих и латинских рукописях Септуагинты утверждается, что Иохаведа была двоюродной сестрой отца Амрама, а другие рукописи утверждают, что Амрам был двоюродным братом Иохаведы. Однако в Масоретских текстах говорится, что он был племянником Иохаведы.

В Коране 
Имя Амран (Имран) используется в Коране в отношении отца Моисея и отца Марийам, матери Иисуса. Имя Амрам упоминается в Коране в 33 аяте суры 3:

Среди комментаторов Корана часто происходят споры относительно того, чей именно род имеется в виду, однако большинство классических комментаторов Корана склоняется к мнению, что это относится к отцу Моисея и Аарона.

Генеалогическое древо

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Моисей
Персонажи Ветхого Завета